Blass oder Blaß ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Blass (1922–2002), US-amerikanischer Modedesigner
 Constantin Blaß (* 1981), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Curt Blaß (1881–1972), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Domenico Blass (* 1966), Schweizer Drehbuchautor
 Eckhart Blaß (1925–2017), deutscher Hochschullehrer und Ingenieur
 Eduard Blass (1837–1906), deutscher Hütteningenieur
 Ernst Blass (1890–1939), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Blass (1843–1907), deutscher Philologe
 Hermann Blaß (1888–1941), österreichischer Schauspieler
 Jacqueline Blass-Tschudi (* 1934), Schweizer Zeichnerin
 Leonhard Blass, deutscher Landwirt und Politiker
 Rudi Blass (1906–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Blaß (* 1948), deutscher Kanute
 Severin Blaß (1651–1705), österreichischer Abt und Hochschullehrer
 Steve Blass (* 1942), US-amerikanischer Baseballspieler
 Valentin Blass (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Waltraud Blass (1920–2009), deutsche Kommunistin und Widerstandskämpferin  
 Wolf Blass (* 1934), australischer Winzer deutscher Abstammung

Siehe auch:
 Bläss
 Blas (Begriffsklärung)
 Isla Blass
 Rüd, Blass & Cie
 Plass
 Plaß